La Kypello Kyprou 1976-1977 fu la 34ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo nono titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 42; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 27 giugno 1976 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 Divisione A 1975-1976 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975-76